CJC puede referirse a:
Camilo José Cela: escritor.
 CJC-Joventut Comunista: Antigua organización juvenil de Cataluña (España), vinculada al Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC).
 Colectivos de Jóvenes Comunistas: Organización juvenil comunista de España, vinculada al PCTE.
 Aeropuerto Internacional El Loa: Aeropuerto Ubicado en la ciudad de Calama, Chile (Código de Aeropuerto IATA).
 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana: Órgano consultivo de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana.